Кошаркашка репрезентација Канаде представља Канаду на међународним кошаркашким такмичењима. Представници националног тима се бирају преко канадског националног савеза. 

Већина играча репрезентације игра у НБА тимовима или у неком од иностраних тимова. Канада нема кошаркашко првенство у Европском смислу већ играчи играју по америчким или канадским колеџима или по разним клубовима изван државе. 

Канада се прикључила ФИБА 1936. године и од онда непрестално учествује на свим Фибиним такмичењима. Највећи успеси Канадске кошаркашке репрезентације су сребрна медаља на Летњим олимпијским играма одржаним 1936. године у Берлину и два сребра и три бронзе са Америчког континенталног шампионата. Канада је такође била два пута четврта на Олимпијским играма.

Учешћа Канаде на Светским првенствима

Учешћа Канаде на олимпијским играма

Учешће на Америчком континенталном шампионату

Познати играчи 
 Стив Неш
 Рик Фокс
 Бил Венингтон

Референце

Спољашње везе 

 Канадска кошарка, званична страна

Репрезентације Канаде
Канада
Кошарка у Канади